Gibbings ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Gibbings (1889–1958), irischer Künstler und Schriftsteller
 T. H. Robsjohn-Gibbings (1905–1976), britischer Möbeldesigner

Siehe auch:
 Gibbins